Сочи 1964 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР. В отличие от турниров 1961 и 1963 гг., к участию были допущены не 12, а 16 шахматистов. Это позволило организаторам установить не только норму международного мастера, но и норму международного гроссмейстера. В турнире участвовали 8 советских шахматистов (3 гроссмейстера, 3 международных и 2 национальных мастера), а также 8 представителей социалистических стран (1 гроссмейстер, 5 международных и 2 национальных мастера).

Одного из главных успехов в карьере добился Н. В. Крогиус. Он провел турнир без поражений и уверенно занял 1-е место, победив в личной встрече одного из основных конкурентов М. Дамяновича из Югославии. Оба выполнили норму международного гроссмейстера. Норму международного мастера выполнил А. Я. Лейн.

Турнирная таблица

Литература 
 Россия шахматная (Сборник партий) / Авт.-сост. А. З. Магергут. — Тула: Приокское кн. изд-во, 1968. — С. 27-29.

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1964 год в шахматах
Спорт в России в 1964 году
1964 год в Краснодарском крае